Gregory Wayne Anderson detto Cadillac (n. 1964) – cestista statunitense
 Greg Anderson – pilota statunitense
 Greg Anderson – calciatore australiano
 Greg Anderson – chitarrista statunitense
 Greg Anderson – pianista statunitense
 Greg Anderson – allenatore di baseball statunitense